Middleville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Middleville (Michigan)
Middleville (New York)